Okręty US Navy o nazwie USS "Manning":
 Pierwszy USRC "Manning" był w służbie w latach 1898-1930.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym. Zwodowany w 1943, wycofany ze służby w 1947.

Manning